MFP est un sigle qui peut signifier :

 Ministère de la Fonction publique, un ministère en France ;
 Multimédia France Productions, une filiale du groupe France Télévisions ;
 Mutualité fonction publique,  un groupement de Mutuelles françaises ;
 Marematlou Freedom Party, un parti politique au Lesotho, en Afrique ;
Membrane fusion protein, protéine des pompes biologiques RND.
 Moteur Forte Puissance, une classe de turboréacteur ;
 Multiple Fonction Peripheral, un périphérique informatique multifonctions ;
 Multiple Fonction Printer ou Product, une imprimante multifonctions ;
 Music For Pleasure, une maison de disques britannique (voir :en:Music For Pleasure) ;

 Magyar Föderalista Párt, un parti fédéraliste hongrois.
 Minyoun Financial Plaza, un gratte-ciel construit en 2012 à Chengdu en Chine.

Voir aussi 
 Les Médias francophones publics
 MFPP, le Mouvement français des plieurs de papier